Espiguilla colgante puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bromus sterilis
 el nombre común de la planta Bromus tectorum